Якша:
 Якша — в индуизме, буддизме и джайнизме — разновидность природных духов, ассоциируемых с деревьями.

Топонимы
 Якша — река в Ярославской, Костромской и Ивановской областях России.
 Якша — деревня в Ивановском районе Брестской области Белоруссии.
 Якша — посёлок в Троицко-Печорском районе Республики Коми, Россия.
 Якша — сельское поселение в Троицко-Печорском муниципальном районе Республики Коми, Россия.
 Якша — посёлок в Чухломском районе Костромской области России.